

Cinema 
 Amore mio – film del 1964 di Raffaello Matarazzo

Musica 
 Amore mio/Quando parlo con te – singolo di Umberto Balsamo del 1973
 Amore mio/Senso vietato – singolo di Enzo Malepasso del 1981
 Amore mio – singolo di Paola & Chiara del 1997
 Amore mio – singolo di Daniele Silvestri del 1999
 Amore mio – album di Thalía del 2014

Altro 
 Amore Mio – browser game su Facebook
 Amore mio (diciamo così) – programma televisivo italiano

Pagine correlate 
 Amor mio